Bruka ima više značenja:
 Bruka (Mesina)
 Bruka (Trpani)